Miguel Ángel Benítez puede referirse a:

 Miguel Ángel Benítez Gómez (1983-2004), músico español;
 Miguel Ángel Benítez Pavón (1970-), futbolista paraguayo.